Sullivan Creek ist der Name für folgende Fließgewässer in Australien:

 Sullivan Creek (Gascoyne River), Nebenfluss des Gascoyne River in Western Australia
 Sullivan Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf) im Northern Territory